In 2016 werd het 44ste seizoen gespeeld van de Premier League, de hoogste voetbalklasse van Nigeria. Enugu Rangers behaalde voor de zevende keer in de clubgeschiedenis het landskampioenschap, de eerste sinds 1984. Dolphins FC en Sharks FC fuseerden en gingen op in Rivers United. Giwa FC werd uitgesloten van deelname, nadat de club driemaal niet was komen opdagen bij een wedstrijd.

Eindstand

Premier League (Nigeria)
Competitievoetbal 2016